Tholing bezeichnet:

 Tholing-Brücke, Brücke über den Satluj beim Tholing-Kloster im Kreis Zanda im westlichen Tibet
 Thoding-Kloster